Озимина — славянская фамилия, женская форма фамилии . Может также быть топонимом:

 Великая Озимина — село в Самборском районе Львовской области Украины.
 Малая Озимина — село в Самборском районе Львовской области Украины.